Dette er en liste over Sveriges byer (svensk: tätorter) jævnfør Statistiska centralbyråns byområdeafgrænsning pr. 31. december 2015. I hele Sverige fandtes på dette tidspunkt 1.979 byområder med en samlet befolkning på 8.572.514 personer, hvilket svarer til 87% af hele befolkningen.

Byområdernes samlede landareal var 617.352 hektar, hvilket svarer til 1,5% af det samlede landareal i Sverige. Den gennemsnitlige befolkningstæthed i byområderne var 1.389 indbyggere per km². Af hensyn til læsbarheden og overskueligheden, er kun den primære kommune oplyst ved de byområder, der ligger i flere kommuner.



Liste

Se også 
 Sveriges byer 2010
 Sveriges købstæder

Kilder 

 
Lister over byer